Repræsentanternes hus er navnet på parlamenter eller parlamentskamre i flere lande:
 Repræsentanternes hus (USA)
 Repræsentanternes hus (Cypern)
 Repræsentanternes hus (Grenada)
 Repræsentanternes hus (New Zealand)